Рід налічує 11 видів риб родини цихлові.

Gymnogeophagus australis (Eigenmann 1907)
Gymnogeophagus balzanii (Perugia 1891)
Gymnogeophagus caaguazuensis Staeck 2006
Gymnogeophagus che Casciotta, Gómez & Toresanni 2000
Gymnogeophagus gymnogenys (Hensel 1870)
Gymnogeophagus labiatus (Hensel 1870)
Gymnogeophagus lacustris Reis & Malabarba 1988
Gymnogeophagus meridionalis Reis & Malabarba 1988
Gymnogeophagus rhabdotus (Hensel 1870)
Gymnogeophagus setequedas Reis, Malabarba & Pavanelli 1992
Gymnogeophagus tiraparae González-Bergonzoni, Loureiro & Oviedo 2009

Джерела

Тварини, описані 1918
Риби Південної Америки
Geophaginae